Гимнастические булавы, или индийские булавы, () — разновидность спортивного снаряда, используемая для развития координации движений и функционального тренинга, для развития плеч и спины. Булавы изготавливаются из дерева, пластика и прочих материалов, бывают разного веса и размера. Упражнения с булавами представляют циклические вращения, совершаемые по различным траекториям. Мышцы туловища при занятиях со снарядом растягиваются и одновременно укрепляются.

Вес булав может варьироваться от 300 грамм каждая, и до 22 килограмм. Чем больше вес снаряда, тем более серьезные требования предъявляются к выполнению упражнений с ними.

Атлетические булавы являются потомком древнего оружия — булав и персидских булав- «милей». Он являются предком булав, используемых в художественной гимнастике, и булав для жонглирования.

Булавы IndianClubs используются в показательных выступлениях под музыку. Булавы вращаются синхронно группой тренирующихся во главе с инструктором, совершая движения в такт. Постановки различаются в зависимости от способностей группы и веса используемых булав. Наиболее известными являются постановки, исполняемые кадетами Морского королевского училища Великобритании.

История 

Indian Clubs в форме, которую мы сегодня знаем, появились в 17 веке во времена Ост-Индийской компании. Они представляли из себя измененную форму персидских булавы, которые появились на Ближнем Востоке. Персидские булавы, упоминаемые в хрониках того времени как мили (персидский: میل, translit.Mil), использовались борцами в древней Персии, Египте и остальной части Ближнего Востока, с давних времен, и продолжают использоваться по сей день для тренировки силы и выносливости. Персидские булавы особенно популярны в традиции варзеш-бастани, практикуемой на зурханах Ирана. Из Персии моголы привезли персидские булавы в Южную Азию. Британские колонисты впервые встретили булавы в Индии и ошибочно назвали их «индийскими булавами», несмотря на их ближневосточное происхождение.

В 17 и 18 веках булавы IndianClubs использовались военными (в особенности военно-морским флотом, так как их было очень удобно использовать в условиях ограниченного пространства корабля). В последующее время из военной среды булавы перешли в систему общефизического развития. Они стали широко известны во время викторианской эпохи (1837—1901) ,  и использовались как военными курсантами, так и обеспеченными дамами из среднего и высшего света, следящими за своей фигурой.

Из Великобритании булавы распространились по всему свету. В США булавы Indian Clubs привез Сим Кехо. Так же упражнения с IndianClubs были в общефизических и оздоровительных программах Франции, Германии, Италии, Чехии (например, Сокольское движение) . В Российской империи булавы использовались на флоте, и в гимназиях.

В 1904 и 1932 годах  на летних Олимпийских играх проводились международные соревнования по вращению булав "Men's club swinging" и "Men's indian clubs". Во время игр 1932 года, было организовано представление с булавами, прошедшее в формате шоу, с участием большого количества человек. Это событие запечатлено в знаменитом документальном фильме  Олимпия. Позже нарезку из этого фильма использовала группа Rammstein в клипе Stripped.

Булавы IndianClubs стали популярны и среди жонглеров, встав в один ряд, с факелами и шарами, которые использовались в жонглировании на протяжении веков. Современные булавы для жонглирования являются потомками IndianClubs, которые были впервые переделаны для жонглирования Девидом Куком (DeWittCook 1800г).

Булавы так же применялись и в качестве оружия. В 1913-1914 годах британские суфражистки использовали булавы IndianClubs в качестве дубинок против полиции.

В 1930-е годы популярность булав в Европе ослабевает, из-за роста популярности занятий со свободными весами и развития индустрии спорта. Регулярные тренировки с булавами стали использоваться лишь узкой группой профессиональных спортсменов, военных, а также в области медицинской реабилитации.

В наши дни 

Булавы IndianClubs не были забыты и небольшие группы продолжают тренироваться с ними, передавая знания о методике подготовки из поколения в поколение.

Современные энтузиасты в области физической культуры возрождают популярность булав, акцентируя внимание на безопасности их использования по сравнению с упражнениями со свободными весами.

В настоящее время есть винтажные реплики булав, а также современные форматы снарядов, изготовленные из синтетических материалов, такие как Clubbell. В ряде стран и в настоящее время есть организованные группы и учреждения, созданные для занятий с indianclubs. Подобные организации есть в: США, Великобритании, Португалии, Германии, Франции, Дании, Финляндии, Нидерландах, Болгарии,Бразилии. В России так же существует несколько клубов занимающихся возрождением занятий с булавами IndianClubs.

Упражнения с IndianClubs по прежнему включены в курс физической подготовки армии Великобритании и США (FortBenning, Royal Navy Training School) и ведущих университетов по всему миру.

Классификация 
Булавы по своей природе делятся на 4 категории:
 Гимнастические булавы (булавы для художественной гимнастики) (Juggling clubs/pins). Вес 150 г, длина 40-50 см.
 Атлетические булавы/«Фитнес булава» (современный термин в английском языке – Сlubbels, хотя исторически они также назвались Indian clubs). В среднем от 2 кг и до 6 кг (иногда даже до 10 кг)
 Indian clubs (иногда можно встретить название revolution clubs). В категорию индийских булав попадают снаряды весом от 0,35 кг до 6 кг
 Персидские булавы/мили и индийские джори (Persian mils & Indian jori). от 5 кг до 20 кг. Прародители современных Индийских булав. В эпоху колонизации британцы познакомились именно с такими булавами, и лишь потом придали им более привычную форму кеглей. Мили и джори и по сей день — достаточно распространенный в Азии спортивный снаряд для подготовки местных борцов и атлетов.
 Булавы для жонглирования.

Области применения 

В профилактических, лечебных и реабилитационных целях булавы могут использоваться для: 
 профилактики травматизма, 
 улучшение состояния мышц и связок, 
 повышения подвижности и координации тела, 
 лечение мышечного дисбаланса,
 улучшение подвижности плечевого пояса и плечевого сустава после операции
 коррекции осанки. 
Важным аспектом занятий с булавами является укрепление спины и межпозвоночных дисков. Во время занятий импульс проходит от руки через плечо на спину и продолжается, в зависимости от вида упражнения, до самого основания ног, которые получая нагрузку, тянутся и, одновременно с этим, расслабляются. Благодаря упражнениям с булавами зажатость мышц плечевого пояса может быть уменьшена или полностью устранена, а в сочетании с активными движениями, мышцы спины и плечевого пояса начинают лучше снабжаются кровью и кислородом, обретая большую подвижность, становясь более крепкими и упругими.

Булавы используются в целях реабилитации после травм. Для положительного эффекта имеют решающее значение корректный выбор веса и амплитуды движений. Использование циклических вращений и небольшого веса, позволяет телу получать адекватную восстанавливающую нагрузку, избегая травм и перенапряжений.

Существуют снаряды, выполненные из железа и по форме похожие на булавы IndianClubs. Их отличает гораздо больший вес, по сравнению с булавами, сделанными из дерева. Данные снаряды используются лишь в профессиональной силовой и атлетической подготовке, и, судя по мнению экспертов, являются более травмоопасными.

Литература 
 Modern Club Swinging and Pole Spinning: Free Downloadable Book
 Club Swinging Bibliography
 Documentary video of Iranian Club Swinging
 Exercises with Clubs, by Dio Lewis, M.D., 1862
 Indian Club Exercises from Athletic Sports for Boys, by Dick and Fitzgerald, 1866
 Dick's Indian-Club Exercises, 1887
 Gymnastic Nomenclature for Apparatus and Indian Club Movements, 1949
 Indian clubs and dumb bells, by J H Dougherty, 1901
 https://web.archive.org/web/20161010171622/http://www.newtonfitness.dk/historie/

См. также 
 Гиря
 Штанга
 Гантель
 Ньюаркский атлет
 Булава - древнее оружие
 Булавы для художественной гимнастики
 Зорхана
 Гимнастика на летних Олимпийских играх 1932 - мужские индийские булавы
 Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1904 — булавы

Тренажёры
Спортивные снаряды
Биомеханика
Движения человека
Локомоция
Бывшие олимпийские виды спорта
Атлетические булавы
Жонглирование
Физические упражнения